Мистла де Алтамирано има више значења:

 Општина Мистла де Алтамирано (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мистла де Алтамирано (Мистла де Алтамирано, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику